Vorota peut faire référence à : 
 Nyzhni Vorota, un village dans les Montagnes des Carpates à l'ouest de l'Ukraine.
 Krasnye Vorota, une station du métro de Moscou.
 Moskovskie Vorota, une station du métro de Saint-Pétersbourg, en Russie.